

Нида — річка в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, впадає до Обської губи
 Нида — село, Надимський район, Ямало-Ненецький автономний округ, Тюменська область